Indianapolis 500 1990 je bila štiriinsedemdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1990.

Rezultati

1990 v športu
1990